Кофидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кофидис, Матфеос (1855—1921) — греческий предприниматель и член парламента Османской империи от вилайета Трапезунд.
 Кофидис, Саввас (род. 1961) — греческий футболист, полузащитник